Barceloneta kan syfta på:

 Barceloneta (Puerto Rico) – en kommun i Puerto Rico
 La Barceloneta – en stadsdel vid hamnen i Barcelona